Wings — другий корейський студійний альбом південнокорейського бой-бенду BTS. Альбом був випущений 10 жовтня 2016 року Big Hit Entertainment. Він доступний у чотирьох версіях і містить п’ятнадцять треків з головним синглом «Blood Sweat & Tears». Під сильним впливом роману про дорослішання Германа Гессе «Деміан» концептуальний альбом тематично присвячений спокусі та зростанню. Пізніше 13 лютого 2017 року він був перевиданий під назвою You Never Walk Alone, що стало продовженням канону для Wings. До трек-листа було додано три нові пісні, а «Spring Day» і «Not Today» просувалися як головні сингли.

Обидва альбоми отримали позитивні відгуки критиків. Сумарні продажі досягли 1.8 мільйони фізичних копій по всьому світу, що стало найвищими продажами альбомів гурту на той час. Це принесло BTS титул «million sellers» завдяки видатним фінансовим прибуткам. За даними Gaon Chart, Wings став найбільш продаваним альбомом 2016 року в Кореї.

Трек-лист 
Адаптовано з офіційного профілю альбому на Naver.

Примітки

Посилання 

Концептуальні музичні альбоми
Усі статті з неавторитетними джерелами
BTS
Альбоми південнокорейських виконавців